Клоога () — топоним в Эстонии:

 Клоога — посёлок в волости Ляэне-Харью (до 2017 года — волости Кейла) уезда Харьюмаа. 
 Клоога — озеро в волости Ляэне-Харью (до 2017 года — волости Кейла) уезда Харьюмаа, на северном берегу которого расположен посёлок Клоога.
 Клоога — концентрационный лагерь, организованный нацистскими оккупационными властями в 1943 году возле посёлка Клоога.

См. также 
 Клоогаранна — населённый пункт с частной застройкой и общественным пляжем на берегу Финского залива в волости Ляэне-Харью (до 2017 года — волости Кейла) уезда Харьюмаа